Dimbach steht ist ein geographischer Name:

Orte:
 Dimbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Perg in Oberösterreich
 Dimbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz
 Dimbach (Volkach), Ortsteil der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen in Bayern
 Dimbach (Bretzfeld), Ortsteil der Gemeinde Bretzfeld im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg

Gewässer:
 Dimbach (Donau), linker Zufluss der Donau im Strudengau bei St. Nikola an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Dimbach (Etterswasengraben), rechter Zufluss des Etterswasengrabens (zum Main in Gerlachshausen) nahe Dimbach, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Dimbach (Rimbach), rechter Zufluss des Rimbachs (zur Queich) vor Lug, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Dimbach (Schwabbach), linker Zufluss des Schwabbach in Rappach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg